Алекса́ндр Алекса́ндрович Фре́зе (, Барнаул, Томская губерния — 5 ноября 1918, Петроград) — русский генерал от инфантерии, участник русско-турецкой войны 1877—1878, член Государственного Совета Российской империи.

Биография 
Православный. Из потомственных дворян Казанской губернии.

Отец Александр Ермолаевич Фрезе (1804—1872) — горный инженер, начальник Алтайского горного округа (1864—1871). Мать Екатерина Степановна Татаринова (1820—1896), дочь горного инженера генерал-майора Татаринова Степана Петровича.

Брат Петр (1844—1918) — один из конструкторов первого русского автомобиля.

Окончил Институт Корпуса горных инженеров в 1860 году по первому разряду и Императорскую николаевскую академию Генерального штаба в 1871 году по первому разряду.

Этапы жизни

Горный инженер 
 10.06.1860 года выпущен из Института Корпуса горных инженеров поручиком в Корпус горных инженеров.
 10.06.1860—03.05.1865 — на гражданской службе в Корпусе горных инженеров в Алтайском горном округе.
 22.08.1860 года определён для практических занятий в распоряжение управляющего Змеиногорским краем (пом.управляющего Локтевского завода);
 22.08.1861 года назначен приставом плавильного производства Локтевского завода;
 23.04—14.11.1862 — в золотоискательской партии для исследования притоков рек Бельса и Теренса.
 В 1864—1865 годах, будучи горным инженером, участвовал в Туркестанских военных походах против Кокандского Ханства.
 23.04—01.10.1864 — при полковнике М. Г. Черняеве для геогностических исследований за реками Чу и Сырдарья. В составе отряда Абрамова А. К. поручик Фрезе был отправлен для поисков месторождений полезных ископаемых. Нашёл залежи каменной соли в окрестностях Пишпека, сделал геологический обзор Александровского хребта и рудных месторождений в горах Кара-Тау. Вместе с Северцовым обнаружили заброшенные свинцовые рудники и каменноугольные залежи, проводили топографическую съемку местности.
 03—04.06.1864 — в кампании против кокандцев участвовал в рекогносцировке и штурме укрепления Аулиэ-Ата;
 22.06.1864 года участвовал в рекогносцировке крепости Чимкент.
 25.06.1864 года назначен помощником управляющего Локтевским заводом.
 18.06.1865 года произведён штабс-капитаны (за отличие).
 14.07.1865 года назначен исполняющим делами управляющего заводом.
 30.11—30.12.1865 — сопровождал из Барнаула в Санкт-Петербург транспорт с золотом частных промышленников.

Кадровый военный 
 03.05.1866 года — произведён в капитаны за боевое отличие и зачислен в 87-й пехотный Нейшлотский полк на должность командира роты.
 01.11.1868 года зачислен в академию Генерального штаба.
 28.03.1871 года — майор (за успехи в науках).
 03.08.1872 года переименован в капитаны Генерального штаба.
 03.08—30.09.1872 — старший адъютант штаба 1-й гвардейской кавалерийской дивизии Гвардейского корпуса.
 30.09.1872—10.09.1874 — помощник старшего адъютанта штаба войск гвардии и Петербургского военного округа.
 10.09.1874—18.05.1875 — секретарь штаба войск гвардии и Петербургского военного округа.
 13.04.1875 года — подполковник.
 18.05.1875—2.11.1876 — состоял для поручений при штабе войск гвардии и Петербургского военного округа. Осенью 1876 года участвовал в манёврах в Варшавском военном округе.
 02.11.1876—20.10.1877 — помощник штаб-офицера в штабе войск действующей армии.
 01.5.1877 года — в кампании 1877 года против турок — перешёл с войсками румынскую границу, 16.5.1877 года — переправился через Дунай.
 21.06—01.08.1877 — при драгунской бригаде в передовом отряде генерал-лейтенанта И. В. Гурко.
 25.06.1877 года участвовал во взятии с боя Тырново.
 25.06.1877 года — произведён в полковники за боевое отличие.
 30.06—02.07.1877 — участвовал в переходе через Хаинкиойский перевал, 04.07.1877 года — в бою у д. Уфлани, 05.07. 1877 года — при Казанлыке, во взятии этого города и турецкого лагеря у д. Шипка, 10.07.1877 года — в занятии Эски-Загры, 12.07.1877 года — в разрушении железной дороги у ст. Каяджик, 17—19.07.1877 — в боях при Эски-Загра;
 12.09—04.12.1877 — в отряде румынского князя Карла, осаждавшем крепость Плевна, 12.09-12.10.1877 — руководил съёмкой и рекогносцировкой окрестностей Плевны, 19—21.09.1877 — участвовал в рекогносцировке Плевны под началом главнокомандующего и перестрелке под крепостью.
 02.10.1877 года назначен штаб-офицером для поручений при начальнике полевого штаба; 12.10.1877 года участвовал в усиленной бомбардировке Плевны, затем в её «тесной блокаде», 07.11.1877 года — в перестрелке под ней; 08.11-04.12.1877 — в войсках 6-го участка обложения Плевны;
 30—31.12.1877 — состоял в свите главнокомандующего при переходе армии через Шипкинский перевал;
 04-06.01.1878 — в кампании 1878 года занимался рекогносцировкой Травненского перевала;
 19.01.1878 года после заключения перемирия состоял при главной квартире в Адрианополе; 09.02—08.09.1878 заведовал наградным отделением полевого штаба; 12.02—01.06.1878 — при главной квартире в Сан-Стефано; 03.06.1878 года высадился с войсками в Одессе, 13.06.1878 года прибыл в Санкт-Петербург.

В составе действующей армии отправился на театр военных действий в 1877—78 гг. и нес обязанности штаб-офицера для поручений при начальнике штаба армии, действовавшем на европейском театре войны. Ему пришлось участвовать во многих боях с неприятелем, причем он проявил выдающияся военные качества и распорядительность. Участвовал во всех делах передового отряда генерала Гурко, затем руководил рекогносцировками и съемками окрестностей Плевны во время ее обложения. При осаде Плевны, в ноябре 1877 г., состоял в распоряжении генерала Ганецкого и, по его отзывам, много способствовал взятию в плен всей армии Осман-Паши. В день последнего боя под Плевной 28 ноября 1877 г. по предложению полковника Фрезе гренадерский Самогитский полк был послан в обход левого фланга турок, и это движение имело решительное влияние на ход сражения. В тот же день, в предвидении возможности прорыва армии Осман-Паши, по его же мысли была послана из Магалет 1-я бригада 1-й кавалерийской дивизии по течению реки Искера, чтобы сделать попытку противника невозможною. За все это, по представлению генерала Ганецкого и удостоению Георгиевской Думы, награжден орденом Св. Георгия 4 ст. Боевые заслуги полковника Фрезе отмечены орденами Св. Георгия 4 ст., Владимира 3 ст. с мечами и золотым оружием.

 03.12.1878 года произведён в генерал-майоры за боевое отличие со старшинством с 6.05.1884 года, заведовал наградным отделением главнокомандующего.
 09.09—3.12.1878 состоял для поручений при штабе войск гвардии и Петербургского военного округа.
 03.12.1878—17.08.1880 — прикомандирован к штабу войск гвардии и Петербургского военного округа.
 01.06—28.09.1880 — командир лейб-гвардии Семеновского полка.
 17.08.1880—4.05.1887 — командир лейб-гвардии Егерского полка.
 06.12.1881—24.12.1883 — назначался членом Главного комитета по устройству и образованию казачьих войск на 1881—1882, 1882—1883 и 1883—1884 годы.
 04.05.1887—4.12.1888 — начальник штаба 2-го Кавказского армейского корпуса с переводом в Генеральный штаб.
 04.12.1888—17.04.1889 — состоял при войсках Кавказского военного округа.
 17.04.1889—2.02.1891 — начальник штаба Кавказского армейского корпуса.
 На 1892 год — генерал-майор в списках Егерского лейб-гвардии полка.

На государственной службе 
 02.02.1891—16.11.1895 — Эриванский губернатор с зачислением по Генеральному Штабу.

 30.08.1894 года произведён в генерал-лейтенанты за отличие.
 16.11.1895—24.05.1896 — Виленский губернатор.
 24.05.1896—4.02.1897 — товарищ Министра внутренних дел Российской Империи Горемыкина И. Л.. Заведовал Отдельным корпусом жандармов (ОКЖ) по строевой, инспекторской, хозяйственной и военно-судебной частям.
 04.02.1897—12.10.1904 — помощник главноначальствующего гражданской частью на Кавказе, командующего войсками Кавказского военного округа и наказного атамана.

Въ должности главноначальствующаго гражданской частью на Кавказе и командующаго войсками Кавказскаго военнаго округа прослужилъ 7,5 летъ. Вследствіе ежегодныхъ и иногда очень продолжительныхъ отлучекъ князя Голицына по деламъ службы в Петербургь, исполнялъ обязанность Главноначальствующаго, командующаго войсками и войскового атамана Кавказскихъ казачьихъ войскъ, причемъ всегда проявлялъ распорядительность и требовательность въ отношеніи служебного долга.

 06.12.1903 года — генерал от инфантерии.
 12.10.1904—19.12.1905 — Виленский, Ковенский и Гродненский генерал-губернатор и командующий войсками Виленского военного округа.
 С 19.12.1905 года — член Государственного совета. В составе особой комиссии по законопроекту «О санитарной и горной охране курортов» (с 12.12.1912). Входил в группу правых.
 В 1906—1917 годах, после реорганизации Государственного совета, входил в состав его присутствующих членов. Числился по Генеральному штабу.
 В июле 1914 года, находясь в отпуске в Германии, был интернирован и месяц провел в тюрьме Моабит, но в конце января 1915 года ему было разрешено выехать из Германии, и 04.02.1915 года он прибыл в Петроград.
 На 10.07.1916 года в том же чине и должности.
 01.05.1917 года оставлен за штатом; 14.12.1917 года уволен от службы с 25.10.1917 года (в числе других членов по назначению).

О жене данных нет. Детей не имел. Недвижимой собственностью не владел (на 1905—1917). Проживал по адресу: Петроград, Эртелев переулок, дом 2 (адресная книга «Весь Петроград на 1917 год»). Скончался 5 ноября 1918 года.

Научная, культурная и общественная деятельность 
 Председатель Кавказского статистического комитета, председательствовал во многих временных комиссиях: об изменении порядка подушной подати на поземельную, о преобразовании земской стражи и других.
 Вице-председатель общества распространения православия на Кавказе. «Благодаря доброму почину и заботе бывшего Эриванского губернатора, ныне помощника Главноначальствующего гражданской частью на Кавказе генерала А. А. Фрезе, вопрос о постройке православного Александро-Невского собора в Баку получил величайшее разрешение».
 Председатель Кавказского отдела Русского географического общества. Содействовал сохранению и изучению памятников старины на Кавказе.
 С 26.02.1902 года — действительный член Московского археологического общества (МАО).
 В марте 1905 года виленский генерал-губернатор А. Фрезе обратился к министру внутренних дел с предложением введения дополнительного богослужения в костёлах на белорусском языке. Центральные власти не отреагировали. Но массовый переход из православия в католицизм, который последовал за именным высочайшим указом от 17 апреля 1905 года, заставил их вернуться к этому предложению.
 В августе 1905 года по инициативе Виленского генерал-губернатора Фрезе была созвана межведомственная комиссия по вопросу о выполнении п. 14 указа от 17 апреля 1905 года «Об укреплении начал веротерпимости». Комиссия была учреждена для «всестороннего выяснения вопроса и выработки однообразной практики при осуществлении пунктов Указа о языке преподавания Закона Божьего». В заключение работы комиссии было высказано пожелание Министерству народного просвещения как можно скорее издать правила о порядке преподавания Закона Божьего на родном языке учащихся.

Награды и почётные звания 
 Орден Св. Станислава 3-й ст. (1864);
 Орден Св. Владимира 4-й ст. с мечами (1865) «За открытие каменной соли в окрестностях Пишпека и кампанию против кокандцев»;
 Орден Св. Станислава 2-й ст. (1873);
 Орден Св. Анны 2-й ст. (1876);
 Орден Св. Владимира 3-й ст. с мечами (1877) «За отличие в боях при Эски-Загра»;
 Золотая шпага (ВП 24.01.1878) «За съемку и рекогносцировку окрестностей Плевны»;
 Орден Св. Георгия 4-й ст. (ВП 23.12.1878) «За отличие против Турок, 28 Ноября 1877 года, при покорении г. Плевны, где все время боя находился при командире Гренадерского Корпуса, который пользовался его советами и опытностью»;
 Орден Св. Станислава 1-й ст. (1882);
 Орден Св. Анны 1-й ст. (1886);
 Орден Св. Владимира 2-й ст. (1889);
 Орден Белого Орла (1896);
 Орден Св. Александра Невского (1900);
 Знак отличия безпорочной службы за 40 лет, ЗОБС XL (1903);
 Бриллиантовые знаки к ордену Св. Александра Невского (1905);
 Орден Св. Владимира 1-й ст. (01.01.1911).
 Знак отличия безпорочной службы за 50 лет, ЗОБС L (22.08.1914)

Иностранные награды
 Прусский Орден Короны 3 ст. (1873);
 Австрийский орден Железной короны 3 ст. (1874);
 Сербский Командорский крест ордена Такова (1878);
 Сербская золотая медаль «За храбрость» (1878);
 Румынский Офицерский крест Ордена Звезды Румынии (1878);
 Румынский железный крест в память перехода через Дунай (1878);
 Черногорская золотая медаль «За храбрость» (1879);
 Черногорский орден князя Даниила I 2 ст. (1883);
 Болгарский орден Св. Александра 1 ст. (1885).
 Орден Льва и Солнца 1 ст. (1888);
 Бухарский орден Благородной Бухары 1 ст. с алм.знаками (1889);
 Бухарский орден Короны Бухары с алм.знаками (1901);
 Портрет Персидского шаха с алм. 1 ст. (1902).

Памятные медали
 Медаль в память войны 1877-78 (1879)
 Медаль «В память коронации императора Александра III» (1883)
 Медаль «В память царствования императора Александра III» (26.02.1896)
 Медаль «В память коронации Императора Николая II» (26.05.1896)
 Медаль «За труды по первой всеобщей переписи населения» (1897)
 Серебряная медаль в память походов и экспедиций в Средней Азии в 1853-95 (1905)
 Медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых» (22.03.1913)
 Нагрудный знак для лиц, приносивших их Имп. Величествам личные верноподданные поздравления по случаю 300-летия дома Романовых в дни юбилейных торжеств.

Почётные звания
 С 23.01.1905 года — почётный старик по станице Горячеводская Терского казачьего войска;
 С 19.02.1906 года — почётный гражданин города Вильно.

Военные труды 
 Полная справочная книжка для вольноопределяющихся. СПб., 1874
 Сборник тактических задач. 2-е изд. СПб., 1879 (совместно с будущим начальником Генерального штаба и военным министром В. А. Сухомлиновым и К. Н. Дуроп); 28 ноября 1878 // Pусский солдат. — 1908, июнь.

Примечания

Литература 
 Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 407, оп. 1, д. 25, оп. 1039—1040 об.
 Российский государственный исторический архив. Ф. 496, оп. 3, д. 36.
 
 О научных изследованиях г. Северцова и Фрезе в Зачуйском крае летом 1864 г. Изв. И. Р. Г. Общ, 1865, том I, № 7
 «Список горным инженерам», ежегодное издание (1865 г.)
 «Памятник восточной войны 1877—1878 гг., заключивший в себе, в алфавитном порядке, биографические очерки всех отличившихся, убитых, раненых и контуженных: генералов, штаб- и обер-офицеров, докторов, санитаров, сестёр милосердия и отличившихся рядовых». Составил А. А. Старчевский. СПб 1878. 490 стр.
 Список генералам по старшинству. Исправлен на 01.01.1886. С.-Петербургъ, с. 810.
 Список гг. генералам, штаб и обер-офицерам л.-гв. Егерского полка с 1796 по 1896 год // История л.-гв. Егерского полка за сто лет. 1796—1896. СПб., 1896. С. 160 прил.
 Список лиц, окончивших курс в Горном институте с 1823 по 1898 год (включительно). СПб., 1899; Список НАГШ; Федорченко. Сановники; Шабанов.
 Бутовский Н. Д. Русская старина. Ежемесячное историческое издание. октябрь-ноябрь-декабрь. 1907 год, С.-Петербург, тип. «Надежда», Морская, 65, 1907, том 132, стр. 36,42
 Фрезе А. А. «Воспоминания в связи с мемуарами Е. К. Андреевского. Роль И. С. Ганецкого в производстве автора в генералы 28 ноября 1878 г. Командировка А. А. Фрезе на Шипку к Ф. Ф. Радецкому (конец дек. 1877 г.)» — PC, 1908, т. 134, № 6, с. 604—610.
 Список членов Государственного Совета 1913 г.. РГИА ф.1162, оп.6, д.583, л.35
 Струков А. П. Из семейной хроники: Мои воспоминания о турецкой войне 1877—1878 годов// PC. 1914. Апр.
 Список генералам по старшинству. Составлен по 15.04.1914. Петроград, 1914
 Список Генерального штаба. Исправлен на 01.06.1914. Петроград, 1914
 «Государственный совет» (Петроград, 1915)
 Список Генерального штаба. Исправлен на 01.01.1916. Петроград, 1916
 Список генералам по старшинству. Составлен по 10.07.1916. Петроград, 1916
 Список Генерального штаба. Исправлен на 03.01.1917. Петроград, 1917
 Халфин Н. А. Политика России в Средней Азии (1857—1868). — М.: Издательство восточной литературы, 1960.
 Романовский Г. Д. Русские ученые-исследователи Средней Азии Т. IV. — Ташкент, Госиздат Узбекской ССР, 1961.
 Епанчин Н. А. На службе трех императоров. Воспоминания. — М.: «Наше наследие», 1996. — 576 с.
 Эриванский губернатор, генерал-майор Александр Александрович Фрезе // Разведчик. — 1892. — № П4(п).
 Федорченко В. И. Императорский дом. Выдающиеся сановники. Энциклопедия биографий. Т. 2. — М.: Олма, 2003.
 Летин С. А. Российская императорская гвардия. — М., 2005. — С. 155.

Ссылки 

 Список генералам, офицерам и классным чинам Гренадерского корпуса, участвовавшим в сражении под Плевной 28-го ноября 1877 г.
 Астраханцы под Плевной 28 Ноября 1877 г. Личные воспоминания поручика Ипполита Михайловича Рогге, ординарца генерала Ганецкого, о последнем сражении за Плевну.
 
 Список правителей Литвы
 Список членов Государственного совета Российской империи

Семёновцы
Командующие Виленским военным округом
Горные инженеры Российской империи
Выпускники Николаевской военной академии
Генералы от инфантерии (Российская империя)
Чины Отдельного корпуса жандармов
Члены Государственного совета Российской империи
Участники Среднеазиатских походов
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Члены Русского географического общества до 1917 года
Кавалеры ордена Благородной Бухары
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Виленские губернаторы
Эриванские губернаторы